Pleijel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fredrik Pleijel
 Carl Gerhard Wilhelm Pleijel